Somerford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Somerford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Somerford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Somerford Booths – civil parish w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Somerford Keynes – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Great Somerford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire
 Little Somerford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire